Pilica (rivier), een rivier in Polen
Pilica (Silezië), een stad in Polen
Pilica (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Silezië
Pilica (Mazovië), een dorp in de Poolse gemeente Warka
Pilica (geslacht), een geslacht van roofvliegen
Pilica, een plaats in de Servische gemeente Bajina Bašta